El National Invitation Tournament 1967 fue la trigésima edición del National Invitation Tournament. La disputaron catorce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Southern Illinois, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1967

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1960)

Baloncesto en 1967
National Invitation Tournament